Enne steht für:

 Enne (Fluss), Nebenfluss des Riou Viou in Frankreich

Enne ist der Familienname folgender Personen:
 Merika Enne (* 1992), finnische Snowboarderin
 Vesa Enne (1947–1997), finnischer Sänger und Schauspieler
 Yrjö Enne (1898–1961), finnischer Politiker

Siehe auch:
 Enn